Wimbledon puede hacer referencia a:

Wimbledon, área del suroeste de Londres.
Wimbledon, localidad en Dakota del Norte, Estados Unidos.
Campeonato de Wimbledon, el campeonato abierto británico de tenis.
Wimbledon F.C., antiguo club de fútbol antiguamente localizado en Wimbledon, Londres, y que se mudó a Milton Keynes en medio de una gran controversia en 2003.
Milton Keynes Dons F.C., club de fútbol de la ciudad de Milton Keynes y sucesores del Wimbledon F.C., fundado en 2004.
 AFC Wimbledon, club de fútbol que juega en la League One, originario de Londres formado en 2002 por los admiradores de Wimbledon F.C. después que ese equipo se mudara a Milton Keynes.
 Wimbledon (película), película anglo-franco-estadounidense de 2004.